|-
| 184101 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184102 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184103 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184104 - || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184105 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184106 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184107 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184108 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184109 - || || 21 d'abril de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184110 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184111 - || || 23 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184112 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184113 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184114 - || || 22 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184115 - || || 23 d'abril de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 184116 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184117 - || || 26 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184118 - || || 22 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184119 - || || 25 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184120 - || || 25 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184121 - || || 25 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184122 - || || 30 d'abril de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184123 - || || 21 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184124 - || || 25 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184125 - || || 26 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184126 - || || 9 de maig de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 184127 - || || 11 de maig de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 184128 - || || 12 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184129 - || || 13 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184130 - || || 13 de maig de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184131 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184132 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184133 - || || 9 de maig de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 184134 - || || 10 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184135 - || || 12 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184136 - || || 13 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184137 - || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184138 - || || 13 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184139 - || || 14 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184140 - || || 10 de maig de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 184141 - || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184142 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184143 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184144 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184145 - || || 13 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184146 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184147 - || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184148 - || || 14 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184149 - || || 14 de maig de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 184150 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184151 - || 2004 KY || 17 de maig de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184152 - || || 18 de maig de 2004 || Nashville || R. Clingan
|-
| 184153 - || || 16 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184154 - || || 17 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184155 - || || 19 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184156 - || || 23 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184157 - || || 24 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184158 - || || 24 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184159 - || 2004 LW || 5 de juny de 2004 || Nogales || Tenagra II
|-
| 184160 - || || 6 de juny de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184161 - || || 7 de juny de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184162 - || || 6 de juny de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184163 - || || 12 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184164 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184165 - || || 13 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184166 - || || 13 de juny de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184167 - || || 13 de juny de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184168 - || || 13 de juny de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184169 - || || 13 de juny de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184170 - || || 18 de juny de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184171 - || || 17 de juny de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184172 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184173 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184174 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184175 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184176 - || || 13 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184177 - || || 9 de juliol de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184178 - || || 15 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184179 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184180 - || || 15 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184181 - || 2004 OO || 17 de juliol de 2004 || 7300 Observatory || W. K. Y. Yeung
|-
| 184182 - || || 17 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184183 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184184 - || || 27 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184185 - || 2004 PX || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184186 - || || 6 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184187 - || || 3 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184188 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184189 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184190 - || || 8 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184191 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184192 - || || 8 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 184193 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184194 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184195 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184196 - || || 9 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 184197 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184198 - || || 8 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184199 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184200 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
|}

4